Throne to the Wolves è il quarto album in studio del gruppo musicale post-hardcore statunitense From First to Last, pubblicato nel 2010.

Tracce

Formazione 
Matt Good - voce, chitarre, tastiere
Blake Steiner - chitarre
Matt Manning - basso, voce
Derek Bloom - batteria, percussioni

Collegamenti esterni